Infanta Beatriz puede referirse a:

 Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1966), nieta de la reina Victoria de Inglaterra e Infanta de España;
 Beatriz de Borbón y Battenberg (1922-2002), hija de Alfonso XIII.